Кисена ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Население — 302 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ficha de la población

Муниципалитеты Уэски